Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fand vom 10. bis 14. Juli je ein Turnier für Frauen und Männer im Faustball statt. Austragungsort war der Goldfarb Field at Berylson Soccer Park im Birmingham-Southern College.

Ergebnisse

Frauen

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Zwischenrunde 
Halbfinale

Finalrunde 
Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Platzierungen

Männer

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Zwischenrunde 
Halbfinale

Finalrunde 
Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Platzierungen 

Faustball
2022
Faustballveranstaltung 2022
Faustball (Vereinigte Staaten)